Бунар (, ) — населённый пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Бунаре проживало 457 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 4 (0,88 %);
 хорваты — 446 (97,59 %);
 югославы — 2 (0,44 %);
 мусульмане — 2 (0,44 %);
 другие — 3 (0,66 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской